Футбольная лига ОАЭ 1997/1998 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Первая стадия

Вторая стадия

Ссылки 
 Сезон 1997/98 на сайте rsssf.com  

1997/1998
ОАЭ
ОАЭ
1997 год в ОАЭ
1998 год в ОАЭ
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998